Рахмо́н — таджикская фамилия, происходящая от арабского имени «Рахман» Известные носители:
 Рахмон, Озода (род. 1978) — таджикский государственный и политический деятель. Дочь президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
 Рахмон, Эмомали (род. 1952) — президент Таджикистана (с 1994 года).